Motipur peut faire référence à :
 Motipur, un village du Népal situé dans le district de Bardiya ;
 Motipur, un village du Népal situé dans le district de Kapilvastu ;
 Motipur, un village du Népal situé dans le district de Morang ;
 Motipur, un village du Népal situé dans le district de Rupandehi ;
 Motipur, un village du Népal situé dans le district de Sarlahi.